Небельское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Казачинско-Ленском районе Иркутской области России. Административный центр — посёлок Небель.

С северо-запада граничит с одноимённым Небельским муниципальным образованием Киренского района Иркутской области.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 299 человек, в том числе 148 мужчин и 151 женщина.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Небель

Примечания

Ссылки 
 Сайт

Сельские поселения Иркутской области
Муниципальные образования Казачинско-Ленского района